Korchinski est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bernard Leo Korchinski (1905-2006), homme politique canadien en Saskatchewan
Stanley Korchinski (1929-2000), homme politique canadien en Saskatchewan

Autre
, affaire impliquant la Police de Toronto

Homonymie de patronyme